Grünlack bezeichnet:

 die Qualitätsstufe der Spätlese des Schloss Johannisberg im Rheingau
 Grünlack (Chemie) als Farbe, die aus der Verbindung von Indigokarmin und Chinolingelb hervorgeht